Simmering může mít více významů:

 Simmering – městský okres Vídně
 simering – těsnění kolem hřídele, gufero, též simmerring
 simmering (vaření) – anglický výraz pro tepelnou přípravu vodnatých pokrmů, kdy z pohledu teloty ještě nejde o vaření, zato už však nejde ani o pouhé pošírování